Botorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Botorejo, Purworejo, by, Jawa Tengah, 
 Botorejo, Demak, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar